De Vissersderby is de benaming voor de wedstrijd tussen de Nederlandse voetbalclubs FC Volendam en Telstar. De term vissersderby komt voort uit het feit dat vanuit beide plaatsen van oudsher wordt gevist. Volendam aan het IJsselmeer (Zuiderzee) en IJmuiden aan de Noordzee.

De wedstrijd is sinds 1965 76 keer officieel gespeeld. 34 keer won FC Volendam, de wedstrijd eindigde 19 keer gelijk en Telstar won 23 keer.

Tijdens de vijfenzeventigste editie van de visserderby, op 15 oktober 2021, speelden beide ploegen in een speciaal ontworpen regenboogtenue om aandacht te vragen voor gelijkheid en discriminatie. Dit was een wereldprimeur, want nooit eerder pasten tijdens één professionele voetbalwedstrijd beide teams hun tenue aan voor dit thema.

Uitslagen

Statistieken

Overstappers 
De volgende spelers maakten direct de overstap van FC Volendam naar Telstar of andersom. Er zijn meer spelers die voor beide clubs uitkwamen, maar die verkasten niet direct van de ene club naar de andere.

Zie ook
 Telstar
 FC Volendam
 Lijst met Nederlandse voetbalderby's

Voetnoten

Telstar
FC Volendam
Voetbalklassieker in Nederland